

Vezi și 
 Lista orașelor din România
 Nume latine ale orașelor europene

Liste legate de România
!
Limba latină